Осыпной Бугор (село) — село в Астраханской области
 Осыпной Бугор (аэродром) — аэродром на окраине одноимённого села